Sinik, настоящее имя — Томас Идир (родился 26 июня, 1980) в Париже — французский рэп-исполнитель, по происхождению — кабил. Его отец родом из Алжира, а мать — француженка.

Его встреча с Diam's в 14 лет послужила отправной точкой его карьеры. Они называют друг друга братом и сестрой.

В 2001 основал свой лейбл — Six o Nine.

Альбом «Le Toit du Monde», выпущенный в 2007, включает в себя песню под названием «Je Réalise» записанную при участии британского композитора James Blunt. Песня исполняется на двух языках, английском и французском.

Дискография

Макси-синглы

Альбомы 

2012 — La Plume et le Poignard

2015 — Immortel II

Ссылки 
 Sinik — Официальный сайт 
 Sinik — Официальный блог 
 Sinik — Официальная страница на myspace 

Рэперы Франции